Відлуння:

 Відлуння — те саме, що луна (акустичне явище)
 Відлуння — пісня та відеокліп гурту Selfy
 База «Відлуння» — місце всесвіту «Зоряних воєн», поселення, побудоване Альянсом повстанців на планеті Хот в 1 ПБЯ
 Відлуння — ехорима
 «Відлуння» — дитячо-юнацький церковний хор м.Дрогобича

Див. також 
 Ехо (значення)